Frieda, film britannique réalisé par Basil Dearden, sorti en 1947 ;
 Frieda, téléfilm britannique diffusé en 1948 ;
 Frieda, personnage du comic strip Peanuts ;
 (722) Frieda, astéroïde.